Glehn ist der Name von Stadtteilen in Nordrhein-Westfalen:
 Glehn (Korschenbroich), Stadtteil von Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss
 Glehn (Mechernich), Stadtteil von Mechernich im Kreis Euskirchen

Glehn ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Glehn (1858–1927), deutschbaltischer Cellist, Dirigent und Hochschullehrer
 Alfred de Glehn (1848–1936), französischer Lokomotivbau-Ingenieur
 Jane de Glehn (eigentlich Jane Erin Emmet; 1873–1961), US-amerikanische Porträtmalerin
 Karl Glehn (1895–1985), deutscher Politiker
 Manfred Wöhlcke von Glehn (* 1942), deutscher Soziologe, Autor und bildender Künstler
 Margarethe von Glehn (1909–2001), deutschbaltische Scherenschnitt-Künstlerin
 Nikolai von Glehn (1841–1923), deutschbaltischer Gutsherr und Architekt
 Peter von Glehn (1835–1876), deutschbaltisch-russischer Botaniker
 Rhoda von Glehn (1881–1964), deutsche Sängerin
 Wilfrid de Glehn (1870–1951), britischer Maler des Impressionismus

Siehe auch:
 Cleen
 Gleen
 Klehn